Банатска Топола () је насеље у Србији у граду Кикинди у Севернобанатском округу. Према попису из 2011. било је 866 становника. Налази се 18 -{km}- јужно од Кикинде, 3 -{km}- источно од магистралног пута Кикинда-Зрењанин.

Историја 
Село је основано на данашњој локацији пре 200 година. Гроф Богдан Карачоњи је око 1790. године откупио и исушио мочваре, а потом подигао Тополу коју је населио мађарским и немачким породицама. Почетком XIX века је насеље познато под називом Турска Топола. Број становника се од 382 у 1836. години повећао на 582 у 1850. години и 650 у 1857. години. Етнички састав је промењен 1946. године када се насељавају српски колонисти из Босне.

У селу постоји основна школа „Братство-јединство“.

Демографија 
У насељу Банатска Топола по попису из 2011. године живи 866 становника, док је од тог броја 748 је било пунолетно.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено, а од пописа 1981. године, примећен је пад у броју становника. Највећи број становника је било на попису из 1971. године.

Види још 
 ФК Напредак Банатска Топола

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Сајт основне школе у Банатској Тополи

Град Кикинда
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији